Николай Латышев: Латышев, Николай Гаврилович (1913—1999) — советский футбольный судья.
 Латышев, Николай Федорович (1886—1939) — участник Гражданской войны в России, советский хозяйственный деятель.